Matsushimaea är ett släkte av svampar. Matsushimaea ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Matsushimaea